Motobdella är ett släkte av ringmaskar. Motobdella ingår i familjen hundiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hundiglar
Motobdella